Con Ponte del Risorgimento si può intendere:

Ponte del Risorgimento a Roma
Ponte del Risorgimento a Verona (architettura di Pier Luigi Nervi)
Ponte Risorgimento a Pescara